Sentinel Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Sentinel Island (Alaska)
 Sentinel Island (Colorado)
 Sentinel Island (Nevada)
 Sentinel Island (Washington)

zu Australien gehörend:
 Sentinel Island (Tasmanien)

zu Indien gehörend:
 North Sentinel Island